Сунил Вираппа Шетти (, , род. 11 августа 1961, Мулки, Индия) — индийский актёр, продюсер и телеведущий.

Биография 
Сунил родился в городе Мулки, штат Карнатака в семье тулуязычных представителей редкого народа .

Первоначально дебютным фильмом должен стать Ek Aur Faulad, но был отложен. В 1992 году вышел фильм , где он сыграл вместе со звездой тех лет Дивьей Бхарти. Фильм имел коммерческий успех, благодаря чему Сунил успешно начал карьеру. После он снялся в таких успешных фильмах как , , , , , , , , , , , , «Я рядом с тобой!» и . В 2014 году он решил поменять слог своего имени.

В течение 1990-х годов Сунил снимался в основном в боевиках, играя главные роли в большинстве фильмов. С начала 2000 года он преимущественно появлялся на экранах в мультизвёздных проектах. Также спродюсировал фильмы , ,  и  под баннером компании Popcorn Motion Pictures.

В 2017 году вышел фильм A Gentleman, который стал для него возвращением на экраны, но провалился в прокате.

Личная жизнь 
До начала карьеры Сунил женился на . Супруги имеют двоих детей: Атию (род. 5 ноября 1992), которая пошла по отцовским стопам, дебютировав в фильме  и сына Ахана (род. 15 января 1996), который собирается начать карьеру в кино в 2017 или 2018 году.

Фильмография

Примечания